Rusticiana bezeichnet:

 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Rusticiana
 einen antiken Ort der Vettonen am Ufer des Tagus in Lustinia, nahe Coria in Spanien, siehe Rusticiana (Lusitania)
 Rusticiana (Frau des Symmachus), die Frau des Redners Quintus Aurelius Symmachus